Il termine brief può riferirsi a:

Brief inteso come documento riepilogativo programmatico:
Brief in ambito pubblicitario.
Design brief, in ambito di interior design e design di prodotto.